Бым — пермский топоним.

Топоним 
 Бым — река в России, протекает в Пермском крае.
 Бым — село  в ныне Кунгурском районе Пермского края, Россия.

Примечания